Família de roedores que inclui os ratos-cangurus, camundongos-cangurus e os ratos-de-bolso-das rochas.

Classificação 
Sequência de acordo com Hafner et al. (2007):

 Família Heteromyidae Gray, 1868
 Subfamília Heteromyinae Gray, 1868 
 Gênero Heteromys Desmarest, 1817 (13 espécies) [inclui Liomys Merriam, 1902]
 Subfamília Dipodomyinae Gervais, 1853 
 Gênero Dipodomys Gray, 1841 (19 espécies)
 Gênero Microdipodops Merriam, 1891 (2 espécies)
 Subfamília Perognathinae Coues, 1875 
 Gênero Perognathus Wied-Neuwied, 1839 (9 espécies)
 Gênero Chaetodipus Merriam, 1889 (17 espécies)

Referências 
 PATTON, J. L. Family Heteromyidae. In: WILSON, D. E.; REEDER, D. M. (Eds.). Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference. 3. ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2005. v. 2, p. 844-858.
 Alexander, L. F.,B. R. Riddle. (2005). Phylogenetics of the New World rodent family Heteromyidae. Journal of Mammalogy, 86:399-379. 
 Hafner, J. C. J. E. Light, D. J. Hafner, M. S. Hafner, E. Reddington, D. S. Rogers, B. R. Riddle. (2007). Basal clades and molecular systematics of heteromyid rodents. Journal of Mammalogy, 88:1129-1145.

Roedores